Kleine Volkje (Tom Poes): dwergachtige wezens in de Bommelsaga van Marten Toonder
 Het Kleine Volkje (The Twilight Zone) (The Little People): aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Twilight Zone.
 Het Kleine Volkje (Spookermonde) (The Little People): een deel uit de jeugdboekenserie Spookermonde van Christopher Pike